Корнилій Переволока
 Корнилій Пасічний
 Корнилій — чоловіче ім'я.